Aglajidae är en familj av snäckor. Aglajidae ingår i ordningen Cephalaspidea, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aglajidae 9 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Aglajidae